Plusieurs départements français possèdent une route départementale 8, ou RD 8, parmi celles-ci :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Gréoux-les-Bains à Malijai ;
 dans le département de la Côte d’Or, elle relie Barbirey-sur-Ouche à Trouhans ;
 dans le département du Haut-Rhin, elle relie Bantzenheim à Rouffach ;
 dans le département du Finistère, elle relie Crozon à Camaret-sur-Mer ;
 dans le département du Puy-de-Dôme, elle relie Lempdes à Saint-Amant-Tallende ;
 dans le département des Hautes-Pyrénées, elle relie Campan à Labatut-Rivière ;

Voir aussi 

 Réseau routier départemental français
 Réseau routier des Alpes-de-Haute-Provence
 Réseau routier du Haut-Rhin
 Réseau routier du Finistère
 Réseau routier du Puy-de-Dôme
 Réseau routier des Hautes-Pyrénées

008